Molekulska formula -{C15H24N2O2}- se može odnositi na:

 Tetrakain
 Oksimatrin